Schiavoni ima više značenja:
 Schiavoni, Benevento
 Schiavoni, Padova